A 2013-as GP2-szezon volt a sorozat történetének kilencedik évada. A címvédő a pilóták között az olasz Davide Valsecchi, a csapatok között a francia DAMS.

Az idényt a pilóták közül a svájci Fabio Leimer nyerte meg, aki hazája első bajnoka lett a sorozatban, míg Svájc a hatodik olyan állam, mely bajnokot adott a sorozatnak. Csapata, a Racing Engineering utoljára 2008-ban adott bajnokot a sorozat számára, mégpedig az olasz Giorgio Pantano nyert a színeiket képviselve.

A második helyezett brit Bird Lewis Hamilton 2006-os bajnoki címe óta a legjobb eredményt érte el hazája számára.

A tervek szerint ebben az évben használták volna utoljára a harmadik generációs GP2 autókat, a Dallara GP2/11-et, melyet 2011-es szezonban vezettek be. Azonban a sorozat szervezői úgy döntöttek, hogy a költségek alacsonyan tartása miatt 2014-re sem változtatnak az autókon.

A csapatok versenyében az orosz újonc istalló, a Russian Time a brit Carlinnel egyenlő pontszámmal végzett, de több győzelmének köszönhetően megnyerte a konstruktőri kupát.

A Pirelli Trophy nyertese az újságírók nemzetközi szavazása által Sam Bird lett. A díj annak jár, aki a szavazók szerint egész évben a legjobban kezelte a Pirelli abroncsait.

Tesztek

Előszezoni tesztek

Utószezoni teszt

Csapatok és versenyzők 
A tervek szerint 13 csapat 26 pilótája vesz részt a bajnokságban. A bajnokság első helyezettje a Pirelli felajánlásából egy napig Formula–1-es autót tesztelhet, valamint jogosult lesz a FIA szuper licencre.

Versenynaptár 
A 2013-as versenynaptárat 2012. december 19-én véglegesítették.

Eredmények 

1: A leggyorsabb időt a kvalifikáción Ericsson futotta, de rajtbüntetést kapott, a tizenkettedik helyről indulhatott csak.

Érdekességek, statisztikák 

 A sorozat történetében első alkalommal indul német (Hilmer Motorsport) és orosz csapat (Russian Time). Holland istállóként korábban az Arden vett részt 2007 és 2010 között.
 Stefano Coletti (Rapax) lett az első pole-pozíciós az idényben, s egyben az első monacói, aki pole-pozíciót szerzett a sorozat történetében.
 A szezonnyitó versenyhétvégén hat újonc állt rajthoz: a GP3 2012-es bajnoka, az új-zélandi Mitch Evans (Arden International), a mögötte második helyen záró német Daniel Abt (ART Grand Prix), a kínai Ma Csing-hua (Caterham Racing), az amerikai Conor Daly (Hilmer Motorsport), az olasz Kevin Giovesi (Lazarus) és a brit Adrian Quaife-Hobbs (MP Motorsport). A második hétvégén is újoncavatás történt: a holland Robin Frijns és az amerikai Alexander Rossi debütált. A hungaroringi versenyhétvégén az olasz Vittorio Ghirelli vett részt élete első GP2-es futamain.
 Mitch Evans lett az első új-zélandi versenyző, aki dobogós helyezést tudott elérni.
 Sam Bird Bahreinben aratott győzelmével a Russian Time lett az első orosz futamgyőztes csapat.
 Conor Daly malajziai sprintversenyen szerzett pontjaival a 2005-ös bahreini verseny sprintverseny óta először szerzett pontot az Egyesült Államokból érkező pilóta. Scott Speed akkor a 19. lett, de ő futotta meg a leggyorsabb kört. A bahreini viadalon debütáló Alexander Rossi a főversenyen szerzett harmadik helyével a 2005-ös német verseny óta első alkalommal szerzett dobogós pozíciót az Egyesült Államoknak, akkor Speed végzett ugyanezen a helyen.
 Marcus Ericsson a spanyol GP-n megszerezte élete első pole-pozícióját. Ezzel ő lett a sorozat történetének 41. pilótája, aki első helyről rajtolhatott főversenyen.
 Robin Frijns a spanyol nagydíj főversenyén szerezte meg maga és csapata (Hilmer Motorsport) első futamgyőzelmét. A holland versenyző lett a sorozat történetének 54. futamgyőztese, s Giedo van der Garde után a második hollandiai futamgyőztes. Frijns győzelmével a Hilmer Motorsport lett az első német futamgyőztes csapat a szériában.
 Kevin Cennon a spanyol nagydíj főversenyén szerezte meg első pontjait, míg a monacói főversenyen elért második helyével első dobogóját a szériában. A pontszerzéssel a tizenkettedik, míg a dobogóval a hetedik olasz lett, aki ilyen eredményt el tudott érni.
 Adrian Quaife-Hobbs lett az Egyesült Királyság tizedik GP2-es dobogósa, s ő szerezte az MP Motorsport első pódiumát.
 Jon Lancaster a GP2 történetének 55. futamgyőztese.
 A GP2 történetének 44. olyan pilótája a monacói Richelmi, aki pole-pozíciót tudott szerezni.
 A francia Dillmann élete első pole-pozícióját szerezte meg a Hungaroringen. Ő lett a GP2 hatodik francia rajt elsője (csak az időmérős eredményeket figyelembe véve) Grosjean, Bianchi, Pic, Lapierre és Prémat után.
 Nathanaël Berthon a magyarországi sprintfutamon aratott győzelmével lett a nyolcadik francia autóversenyző, aki a szériában futamgyőzelmet szerzett. A sorozat történetének 56. nagydíj nyertese.

A bajnokság végeredménye 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Jegyzetek

További információk 

 A GP2 hivatalos honlapja

GP2 szezonok
Gp2